Aleksandr Filippov – calciatore russo
 Fёdor Ivanovič Filippov – regista cinematografico sovietico
 Nikita Filippov – astista kazako
 Oleksandr Filippov – calciatore ucraino
 Pëtr Filippov – calciatore sovietico
 Sergej Aleksandrovič Filippov – ex calciatore russo
 Sergej Nikolaevič Filippov – attore e doppiatore russo
 Sergej Pavlovič Filippov – calciatore russo